Rosa 'Robusta' — сорт роз, класс Гибриды розы Ругоза.

Биологическое описание 

Кустовая роза (шраб). Куст вертикальный, устойчивый, ветвистый. 

Кора бордово-фиолетовая.

Листья морщинистые, тёмно-зелёные с красноватым оттенком, глянцевые, крупные (16—18 × 11—13 см), листочков 5—7.

Триплоид.

Высота растения 150—215 см. Ширина 105—120 см. 

Соцветия зонтиковидные (2—15 цветков).

Цветки простые, диаметром 6—8 см, малиново-красные с бархатистым оттенком. Лепестков — 5. Аромат очень слабый. Продолжительность цветения одного цветка 8—10 дней, одного соцветия — 16—18 дней.

Цветение обильное, повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 4b (−28.9 °C... −31.7 °C) до более тёплых. Зимой, в средней полосе России без укрытия обычно обмерзает до уровня снегового покрова, но быстро отрастает.

Устойчивость к заболеваниям средняя, может поражаться чёрной пятнистостью.

Rosa 'Robusta' может выращиваться в полутени. Наиболее целесообразно выращивать в качестве высокого кустарника без опоры. Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости). 

Легко размножается черенкованием.

См. также 
 Вредители и болезни роз

Ссылки 
 Rosa 'Robusta' на сайте websad.ru
 Rosa 'Robusta' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Сайт питомника Cordes Rosen

Литература

Примечания 

Robusta